Santilariesi – abitanti di Sant'Ilario d'Enza
Santilariesi – abitanti di Sant'Ilario dello Ionio
Santilariesi – abitanti di Sant'Ilario in Campo